Domingos de Gusmão — santo católico fundador da Ordem dos Pregadores (dominicanos)
 Domingos de Val — figura lendária medieval de Saragoça, Espanha

Geografia das Caraíbas
 Ilha de São Domingos — ilha do mar do Caribe onde localizam-se a República Dominicana e o Haiti
 Saint-Domingue — ou Colônia de São Domingos; estabelecida pela França na ilha homônima
 São Domingos (República Dominicana) — capital nacional
 Santo Domingo (província) — na República Dominicana

Geografia do Brasil 
 Serra de São Domingos — acidente geográfico de Minas Gerais

Municípios 
 São Domingos (Bahia)
 São Domingos (Goiás)
 São Domingos (Paraíba)
 São Domingos (Santa Catarina)
 São Domingos (Sergipe)
 São Domingos do Araguaia — Pará
 São Domingos do Azeitão — Maranhão
 São Domingos do Capim — Pará
 São Domingos do Cariri — Paraíba
 São Domingos das Dores — Minas Gerais
 São Domingos do Maranhão — Maranhão
 São Domingos do Norte — Espírito Santo
 São Domingos do Prata — Minas Gerais
 São Domingos do Sul — Rio Grande do Sul
 Vale de São Domingos — Mato Grosso

Bairros e distritos
 São Domingos (distrito de São Paulo)
 São Domingos (Coronel Fabriciano)
 São Domingos (Goiânia)
 São Domingos (Niterói)
 São Domingos (Barra Mansa)

Geografia de Cabo Verde 
 São Domingos (Santiago) — vila e município da ilha de Santiago
 São Domingos (concelho de Cabo Verde) — vila e município da ilha de Santiago

Geografia da Guiné-Bissau 
 São Domingos (Guiné-Bissau) — setor da região de Cacheu

Geografia de Portugal

Freguesias 
 São Domingos (Santiago do Cacém)
 São Domingos de Ana Loura — Estremoz
 São Domingos de Benfica — Lisboa
 São Domingos de Rana — Cascais

Outras localidades 
 Casal de São Domingos — aldeia do concelho da Lourinhã
 Mina de São Domingos — mina e aldeia do concelho de Mértola

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de santos